Kutcher ist der Name von

 Ashton Kutcher (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler und Showmoderator
 Demi Guynes Kutcher, bürgerlicher Name von Demi Moore (* 1962), US-amerikanische Schauspielerin 
 John F. Kutcher (* 1965), amerikanischer Programmierer
 Randy Kutcher (* 1960), US-amerikanischer Baseballspieler

Siehe auch
 Kutscher